Бондаревский сельсовет или Бондаревский сельский совет:

Россия
 Бондаревский сельсовет — Хакасия, Бейский район (административно-территориальная единица и муниципальное образование)
 Бондаревский сельсовет — Воронежская область, Кантемировский район (исторические административно-территориальная единица и муниципальное образование, с 2004 Бондаревское сельское поселение, сохраняется как объект статистического учёта в ОКАТО)

Украина 
Бондаревский сельский совет () — все упразднены к 2020 году:
 Бондаревский сельский совет (Коростенский район) — Житомирская область
 Бондаревский сельский совет (Овручский район) — Житомирская область
 Бондаревский сельский совет (Марковский район) — Луганская область
 Бондаревский сельский совет (Кременчугский район) — Полтавская область

Примечания